Een verkeersweg:
 N953 (België)
 N953 (Nederland), zie Provinciale weg 953

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing